Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van oktober 2003 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 24 oktober 2003.

Vrouwen 10